

Filmografia parziale

Cinema
1941 - Allarme a Hollywood (1979)
Scarface (1983)
Commando (1985)
Beverly Hills Cop 2 (1987)
Ricercati: ufficialmente morti (Extreme Prejudice), regia di Walter Hill (1987)
Scuola di polizia 6 - La città è assediata (1989)
Programmato per uccidere (1990)
Wild Wild West (1999)
Traffic (2000)
The Ring (2002)
Il caso Thomas Crawford (2007)
30 Nights of Paranormal Activity with the Devil Inside the Girl with the Dragon Tattoo (2013)

Televisione
La signora in giallo (Murder, She Wrote) - serie TV, episodio 6x05 (1989)
West Wing - Tutti gli uomini del Presidente (The West Wing) - serie TV, episodio 2x10 (2000)
Alias - serie TV, 1 episodio (2003)
Senza traccia (Without a Trace) - serie TV, 1 episodio (2004)
E.R. - Medici in prima linea (ER) - serie TV, 1 episodio (2004)

Collegamenti esterni
 

Attori televisivi statunitensi
Messicano-statunitensi
Studenti della University of Southern California